Hôtel/Hotel de Russie steht für:

 Grand Hotel de Russie (Russischer Hof), Berlin, Georgenstraße

 Hotel de Russie (Hannover)
 Hotel de Russie (München) 
 Hotel de Russie (Rom)